Алексей Красилов:
 Красилов, Алексей Александрович (1929—1992) — Герой Социалистического Труда, фрезеровщик.
 Красилов, Алексей Павлович (1921—1996) — полковник, Герой Советского Союза.